Sophie Mair (ur. 11 lipca 2000) – austriacka skoczkini narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów. Zawodniczka klubu Ski Club Slazburger Gut.

Kariera 
W międzynarodowych zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) zadebiutowała 21 lutego 2015 w Seefeld podczas zawodów OPA Games, oddając skoki na odległość 52,5 i 56,0 metrów na skoczni średniej.

W latach 2015–2017 startowała głównie w konkursach z cyklu Alpen Cup i FIS Cup, regularnie zdobywając punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi.

We wrześniu 2016 w Einsiedeln po raz pierwszy stanęła na podium w zawodach z cyklu Alpen Cup, co było jej pierwszym podium w zawodach organizowanych przez FIS. W klasyfikacji generalnej sezonu 2016/2017 uplasowała się na 17. miejscu.

W grudniu 2016 zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na piątej pozycji w Notodden. W klasyfikacji generalnej sezonu 2016/2017 zajęła czwarte miejsce, ze stratą 105 punktów do Joséphine Pagnier.

W lutym 2017 zdobyła brązowy medal w konkursie drużynowym kobiet podczas mistrzostw świata juniorów w Lake Placid, startując w drużynie z Claudią Purker, Elisabeth Raudaschl i Julią Huber. W zawodach indywidualnych Huber zajęła 17. miejsce, co było jej najlepszym rezultatem w indywidualnych zawodach tej rangi.

11 lutego 2017 zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, zajmując 36. miejsce w Ljubnie. W konkursach głównych Pucharu Świata wystąpiła jeszcze raz, w kolejnych zawodach w Ljubnie, jednak ani razu nie zdobyła punktów do klasyfikacji generalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2000